Naselja u Srbiji:
 Kremna (Užice, Srbija), naselje u sastavu općine Užice

Naselje u BiH:
 Kremna, naselje u sastavu općine Prnjavor